kulka – mała kula
 Kulka – osada leśna w Polsce
 „Kulka” – florystyczny rezerwat przyrody na terenie gminy Dźwierzuty w województwie warmińsko-mazurskim
 Kulka – nazwisko

osoby o nazwisku Kulka:
 Gabriela Kulka (ur. 1979) – polska piosenkarka i autorka tekstów
 Jan Kulka (1937–2000) – polski poeta i prozaik
 Konstanty Andrzej Kulka (ur. 1947) – polski skrzypek i pedagog, ojciec Gabrieli Kulki
 Leszek Kulka (ur. 1947) – polski samorządowiec
 Paweł Kulka Kulpiowski (ur. w XX wieku) – polski dyplomata, były ambasador RP w Brazylii
 Szymon Kulka (ur. 1993) – polski lekkoatleta, długodystansowiec

Zobacz też 

 
 Kulka i Julka